Sabir – lingua franca mediterranea
 Sabir – comune del distretto di Şamaxı (Azerbaigian)
 Nazir Sabir – alpinista pakistano